Winterbach kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Winterbach (Pfalz) – kommun i Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz, 
 Winterbach, Bad Kreuznach – kommun i Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz,
 Winterbach, Rems-Murr – kommun i Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Regierungsbezirk Stuttgart, 
 Winterbach, Günzburg – kommun i Landkreis Günzburg, Bayern, Schwaben,